Hampstead ist ein Ortsname in

Dominica:
 Hampstead (Dominica)

Großbritannien:
 Hampstead (London)
 Metropolitan Borough of Hampstead, ehemaliger Stadtbezirk von London
 Hampstead Heath 
 Hampstead Garden Suburb 

Kanada:
 Hampstead (Québec)

den Vereinigten Staaten:
 Hampstead (Maryland)
 Hampstead (New Hampshire)
 Hampstead (North Carolina)
 Hampstead (King George County, Virginia)
 Hampstead (New Kent County, Virginia)

Der Name eines Films
 Hampstead Park – Aussicht auf Liebe, britischer Film von Joel Hopkins aus dem Jahr 2017

Siehe auch:
 Hempstead